Peyre kan syfta på:

Frankrike 
 Peyre, Landes – kommun i departementet Landes
 La Piarre – kommun i departementet Hautes-Alpes